

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bięcino

Inne 
 Benzin – opera
 Benzin – piosenka zespołu Rammstein
 Benzin – dawny niemiecki zespół muzyczny

Zobacz też 
 Bentzin
 Benzien
 Benzine